Савва́темское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ермишинском районе Рязанской области России.

Население

Административное устройство 
Административное устройство сельского поселения определяются законом Рязанской области от 07.10.2004 N 78-ОЗ.

Границы сельского поселения определяются законом Рязанской области от 09.10.2008 N 122-ОЗ.

Примечания 

Муниципальные образования Ермишинского района
Сельские поселения Рязанской области